The Bomb! (These Sounds Fall into My Mind), chanson de The Bucketheads sortie en 1995 ;
 The Bomb, téléfilm documentaire de 2015 à propos des armes nucléaires.